La prima cosa bella – canzone scritta da Mogol e Nicola Di Bari nel 1970 e presentataa al Festival di Sanremo nello stesso anno 
 La prima cosa bella – canzone di Mogol e Nicola Di Bari del 1970, incisa da Di Bari nell'album Nicola Di Bari, e pubblicata anche sul 45 giri La prima cosa bella/...e lavorare
 La prima cosa bella – canzone di Mogol e Nicola Di Bari del 1970, incisa dai Ricchi e Poveri nel loro album di debutto Ricchi e Poveri, e pubblicata anche sul 45 giri La prima cosa bella/Due gocce d'acqua
 La prima cosa bella – singolo di Malika Ayane del 2010, cover della canzone di Nicola Di Bari
 La prima cosa bella – film di Paolo Virzì del 2010